Ghigi steht für:

 Ghigi (Radsportteam), ein italienisches Radrennteam

Ghigi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Ghigi (1875–1970), italienischer Zoologe, Naturwissenschaftler und Ökologe
 Pellegrino Ghigi (1899–1995), italienischer Diplomat